Johannes Nolten ist der Name folgender Personen:

* Johannes Nolten senior (1888–1944), niederländischer Ringer 
 Johannes Nolten junior (1908–1974), niederländischer Ringer 

Siehe auch:
 Johann Nolten